Na pokuszenie – powieść Thomasa P. Cullinana
 Na pokuszenie – amerykański western z 2017, ekranizacja powieści